Cromeria är ett släkte av fiskar. Cromeria ingår i familjen Kneriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Cromeria